rymarz – rzemieślnik trudniący się rymarstwem
 Rymarz – szczyt w Sudetach
 Ferdynand Rymarz – działacz państwowy
 Czesław Rymarz – profesor, pułkownik Wojska Polskiego, wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej